A primeira temporada de The Fosters estreou em 3 de junho de 2013 e terminou em 24 de março de 2014. A temporada consistiu em 21 episódios e estrelas Teri Polo e Sherri Saum como Stef Foster e Lena Adams, um casal de lésbicas inter-raciais, que criam uma garota (Maia Mitchell) e seu irmão mais novo (Hayden Byerly) ao mesmo tempo tentando escamotear com os gêmeos Latinx, (Cierra Ramirez e Jake T. Austin), e o filho biológico de Stef (David Lambert).

Elenco e personagens

Principal 
 Teri Polo como Stef Foster
 Sherri Saum como Lena Adams
 Jake T. Austin como Jesus Foster
 Hayden Byerly como Jude Jacob
 David Lambert como Brandon Foster
 Maia Mitchell como Callie Jacob
 Cierra Ramirez como Mariana Foster
 Danny Nucci como Mike Foster

Recorrente 
 Madisen Beaty como Talya Banks
 Bianca A. Santos como Lexi Rivera
 Alex Saxon como Wyatt
 Jay Ali como o Sr. Timothy
 Daffany Clark como Daphne Keene
 Amanda Leighton como Emma
 Alexandra Barreto como Ana Gutierrez
 Julian de la Celle como Zac Rogers
 April Parker Jones como capitão Roberts
 Reiley McClendon como Vico Cerar
 Cherinda Kincherlow como Kiara
 Gavin MacIntosh como Connor Stevens
 Tom Phelan como Cole
 Marla Sokoloff como Dani Kirkland
 Hayley Kiyoko como Gabi
 Norma Maldonado como Karina Sánchez
 Alicia Sixtos como Carmen
 Brandon W. Jones como Liam Olmstead
 Garrett Clayton como Chase Dillon
 Lorraine Toussaint como Dana Adams
 Sam McMurray como Frank Cooper
 Annie Potts como Sharon Elkin
 Romy Rosemont como Amanda Rogers
 Rosie O'Donnell como Rita Hendricks

Convidado 
 Stephen Collins como Stewart Adams
 Jamie McShane como Donald Jacob
 Suzanne Cryer como Jenna Paul

Episódios 

Temporadas de séries de televisão